Diplodactylidae са семейство гекони от разред люспести (Squamata).

Разпространение 
Представителите на това семейство се срещат в Австралия, Нова Зеландия и Нова Каледония.

Класификация 
В предишни класификации семейството Diplodactylidae е еквивалентно на подсемейство Diplodactylinae.

Семейството включва около 137 вида разпределени в 25 рода. Три от родовете (Oedura, Rhacodactylus и Hoplodactylus) бяха разделени на множество нови родове.

Семейство Diplodactylidae

Източници